

Geografia 
 Taz – rzeka w Rosji

Media 
 Die Tageszeitung, w skrócie taz – niemiecka gazeta
 Taz – diabeł tasmański, postać z kreskówek (Zwariowane melodie)
 Taz-Mania – amerykański serial animowany

Motoryzacja 
 TAZ – słowacka fabryka i marka samochodów
 TAZ – chorwacka fabryka i marka autobusów

Muzyka 
 TAZ – toruński zespół wykonujący thrash metal

Osoby 
 Wiktor „TaZ” Wojtas – polski gracz e-sportowy
 Taz – raper szwajcarski

Przemysł 
 TAZ – Towarzystwo Akcyjne Zawiercie